Pontotoc County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Pontotoc County (Mississippi)
Pontotoc County (Oklahoma)